26 киломе́тр — остановочный пункт / пассажирская платформа Южно-Уральской железной дороги на двухпутном электрифицированном перегоне Дубровка-Челябинская — Еманжелинск. Расположен в Сосновском районе Челябинской области. Используется в основном садоводами и дачниками.

Остановочный пункт состоит из двух боковых платформ, расположенных друг напротив друга.

К западу от платформы, непосредственно за полосой отвода железной дороги расположено СНТ «Дубровский». В 2,5 километрах к юго-востоку находится посёлок Тимофеевка.

Расписание электропоездов 
В летнее время на платформе имеют остановку все электропоезда Троицкого направления ЮУЖД. В зимний период электропоезда проходят платформу 26 км без остановки.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 26 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 26 км на railwayz.info
 Остановочный пункт 26 км на Викимапии.
 

Остановочные пункты Южно-Уральской железной дороги
Сосновский район (Челябинская область)